Az 1955–1956-os Nationalliga A volt az 59. alkalommal megrendezett, legmagasabb szintű labdarúgó-bajnokság Svájcban.

A címvédő a La Chaux-de-Fonds volt. A szezont a Grasshoppers csapata nyerte, a bajnokság történetében tizenötödjére.

Tabella

Jegyzetek

További információk 
 

Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság
Svájci labdarúgó-bajnokság